Klaus Pohle ist der Name folgender Personen:

* Klaus Pohle (Jurist) (* 1937), deutscher Jurist, Wirtschaftswissenschaftler und Manager
 Klaus Pohle (Journalist) (* 1947), deutsch-kanadischer Journalist und Hochschullehrer
 Klaus Pohle (Fußballspieler) (* 1960), deutscher Fußballspieler